Nathan Hale peut désigner :
 Nathan Hale (1755-1776), un soldat de l'Armée continentale souvent considéré comme le premier espion américain ;
 Nathan Hale, l'auteur du livre pour enfants La Vache orange ;
 Nathan Hale, un personnage principal des jeux vidéo Resistance: Fall of Man et Resistance 2.